Dachuan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dachuan (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Dachuan (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar